Adrianus Plaisier (1898 - 1965), Nederlands onderwijzer en verzetsstrijder
Arjan Plaisier (1956), Nederlands theoloog, predikant en zendeling (scriba van de PKN vanaf medio 2008)
Bas Plaisier (1946), Nederlands theoloog, predikant en zendeling (scriba van de PKN tot medio 2008, geen familie)
Peter Plaisier, Nederlands radio-dj
Silvana Plaisier, Nederlands zangeres

Zie ook
 Pleijsier (doorverwijspagina)